Jean-Jacques Joudiau est un scénariste et réalisateur français.

Biographie 
Il suit des études de théâtre à l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 à la fin des années 1980 tout en débutant comme acteur. Il réalise son premier court métrage en 1998 et intègre l'atelier scénario de la Fémis en 2001.

Filmographie 
 Courts métrages
 1998 : In Nomine Patris
 2009 : Permutation 3.0
 Moyen métrage
 2006 : Le Livre des morts de Belleville, avec Bernadette Lafont et Jérôme Kircher

Note 

Sélection officielle au Festival international du court métrage de Clermont-Ferrand 2006

Liens externes 
 

Scénariste français de cinéma
Réalisateur français
Naissance en 1963